

Замарте — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Замарте — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства